Die WKF Karate-Weltmeisterschaft 2014 () fand vom 5. bis 9. November in Bremen statt. An der 22. Weltmeisterschaft nahmen insgesamt 975 Karateka aus 116 Ländern in 16 Disziplinen teil. Veranstaltungsort war die ÖVB-Arena.

Bilder

Ergebnisse

Kata

Kumite

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Website der Karate-WM 2014
 Die Karate-WM 2014 auf der Website des Deutschen Karate Verbands
 World Karate Federation

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Bremen
2014
Sportveranstaltung 2014
Karate (Deutschland)